

Cinema
L'ultimo viaggio (Side Street) – film del 1929 diretto da Malcolm St. Clair
L'ultimo viaggio (Terminal Bliss) – film del 1990 diretto da Jordan Alan
L'ultimo viaggio (Leanders letzte Reise) – film del 2017 diretto da Nick Baker-Monteys

Musica
L'ultimo viaggio –  album del gruppo dei Nuova Era

Radio
L'ultimo viaggio –  radiodramma italiano del 1941